Aracimbora pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Caranx hippos
 Caranx latus

Desambiguações de espécies